Denumirea de Murga se poate referi la:
 Murga, sat în regiunea Kărdjali, Bulgaria;
 Murga, sat în județul Tolna, Ungaria.